Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1977 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1976/77, 17-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 11 мая 1977 года, на стадионе «Олимпийский» в Амстердаме. В матче встретились немецкий «Гамбург» и бельгийский «Андерлехт».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1976/1977

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира 

1977
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1977 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1977
Кубок обладателей кубков УЕФА 1977
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
События 11 мая
Спорт в Нидерландах в 1977 году
Спорт в Бельгии в 1977 году
Спорт в Германии в 1977 году